Hans Lieb ist der Name von:

* Hans Lieb (Chemiker) (1887–1979), österreichischer Chemiker
 Hans Lieb (Historiker) (1930–2014), Schweizer Historiker und Epigraphiker